Rip Van Winkle peut faire référence à :

 Rip Van Winkle, une nouvelle de l'écrivain américain Washington Irving ;
 Rip Van Winkle, un film muet de 1908, réalisé par Otis Turner;
 Rip van Winkle, un personnage du manga Hellsing.